Niemcy:
 Meißner – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner

Osoby:
 Alexander Meissner – austriacki radiotechnik
 Alfred F.S. Meissner – polski chirurg-stomatolog, prof. AS i UŁ, powstaniec wielkopolski, powstaniec warszawski
 Czesław Meissner – polski lekarz, polityk II RP, powstaniec wielkopolski
 Fritz Walther Meissner (Meißner) – fizyk niemiecki
 Janusz Meissner – polski pisarz, lotnik wojskowy, powstaniec śląski
 Johann Heinrich Meissner – gdański rzeźbiarz późnego baroku
 Józef Meissner – specjalista w dziedzinie włókiennictwa, profesor Politechniki Łódzkiej
 Kimberly Meissner – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Krzysztof Meissner – fizyk polski
 Michał Meissner – polski złotnik
 Mieczysław Meissner –  polski ksiądz, społecznik i działacz narodowy, powstaniec wielkopolski
 Tadeusz Meissner – kapitan Batorego i SS Warszawa, powstaniec śląski, poseł II kadencji 1957–1961
 Włodzimierz Meissner – polski ornitolog i ekolog

Inne:
 efekt Meissnera – zjawisko fizyczne

Zobacz też 
 Meisner
 Werra-Meißner